De Rally van Portugal 2017, formeel 51º Vodafone Rally de Portugal, was de 51e editie van de Rally van Portugal en de zesde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2017. Het was de 564e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Matosinhos.

Verslag 
De altijd drukbezochte proeven in Portugal zagen met een winnende Sébastien Ogier de rijder die, na een voor zijn begrippen wat gematigd optreden in Argentinië, orde op zaken stelde. Dit leek nog geen vanzelfsprekend resultaat tijdens de openingsetappe, waar in een nauw gevecht er tussen zes uiteenlopende rijders gewisseld werd met de leiding in de rally. De eersten die buitenspel raakten waren toch weer de gebruikelijke verdachten: Kris Meeke vanwege een gebroken ophanging en pechvogel Hayden Paddon, wiens auto de hele wedstrijd lang geplaagd werd door technische perikelen. Maar ook de met koorts getroffen Jari-Matti Latvala moest het dit keer met een rol op de laatste lange proef van de dag ontgelden en verloor met een uiteindelijke lage top tien finish kostbare grond in het kampioenschap. Hierdoor leek Ott Tänak even uit het as op te staan en het gevecht vanaf etappe twee aan te gaan met Ogier en Thierry Neuville, totdat een stuurfout een beschadigde ophanging opleverde en hij zich daarmee uit stelling bracht voor de overwinning. Ogier nam hierna het stokje over van zijn teamgenoot en ondanks enige druk van Neuville wist hij genoeg marge te houden om op de relatief korte slotetappe zijn tweede zege van het seizoen veilig te stellen. Neuville en Daniel Sordo maakten het podium compleet op plekken twee en drie respectievelijk en brachten daarmee bij de constructeurs Hyundai iets dichter bij M-Sport, die met Tänak's vierde stek overigens niet veel terrein verloren.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 11,18 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Portugal
Rally van Portugal